Knöpfelmacher ist der Familienname folgender Personen:

 Franziska Trost (geborene Knöpfelmacher 1897–1944/45), österreichische Malerin
 Josef Knöpfelmacher (1815–1909), tschechischer Rabbiner 
 Wilhelm Knöpfelmacher (1866–1938), österreichischer Kinderarzt